Laneuville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Laneuville-au-Pont im Département Haute-Marne
Laneuville-au-Rupt im Département Meuse
Laneuville-sur-Meuse im Département Meuse

Laneuville ist der Familienname folgender Personen: 

 Eric Laneuville (* 1952), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 La Neuville
 Laneuveville
 La Neuveville (Begriffsklärung)